Łękawica (gromada w powiecie tarnowskim)
 Łękawica (gromada w powiecie wadowickim)
 Łękawica (gromada w powiecie żywieckim)

także:

 Łękawica Stara (gromada) (powiat kozienicki)